Cubadak Air (Pariaman Utara), een plaats in Indonesië
Cubadak Air (Payakumbuh Utara), een plaats in Indonesië